Auburtin ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Auburtin (* 1962), französischer Regisseur
 Jacques-Marcel Auburtin (1872–1926), französischer Architekt
 Jean Francis Auburtin (1866–1930), französischer Maler
 Victor Auburtin (1870–1928), deutscher Journalist und Schriftsteller